Die Division 1 2021 war die 16. Spielzeit der drittklassigen schwedischen Fußballliga. Sie begann am 4. April 2021 und endete am 21. November 2021.

Modus 
Die 32 Mannschaften traten in zwei regional unterteilte Staffeln an. Die Staffelsieger stiegen direkt in die zweitklassige Superettan auf, die jeweiligen Tabellenzweiten traten in Relegationsspielen gegen den Viert- bzw. Drittletzten der zweiten Liga an.

Jeweils die drei am Tabellenende platzierten Mannschaften stiegen direkt in die viertklassige Division 2 ab.

Nach anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten zog sich der Vorjahresneunte der Staffel Norra, IK Frej, im Februar 2021 aus der Division 1 zurück, um den Spielbetrieb in der Division 4 fortzusetzen. Den Platz von IK Frej, das langjährig als Farmteam mit Geldern und Leihspielern zu Ausbildungszwecken von Hammarby IF unterstützt wurde, nahm Hammarby Talangfotbollsförening Herrfotboll ein.

Stadien

Norra

Södra

Tabellen

Norra

Södra

Relegation 
Die Plätze 13 und 14 der Superettan 2021 spielten am 2. und 5. Dezember 2021 gegen die jeweils Zweiten der Nord- bzw. Südstaffel der Division 1 in einer Play-off-Runde. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2022.

|}

|}

Weblinks 
 everysport.com
 ettanfotboll.se

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021